Jerzy Wojciechowski (ur. 1938) – polski szpadzista.
 Jerzy Wojciechowski (1932-2003) – naczelnik ZHP w latach 1974-1980, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.
 Jerzy Wojciechowski (1950-2016) – polski psycholog, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.
 Jerzy Andrzej Wojciechowski (1953-2016) – polski prawnik
 Jerzy Antoni Wojciechowski (1931-1995) – polski chemik.
 Jerzy Antoni Wojciechowski (1925-2014) – polski i kanadyjski filozof.